UB, Ub eller ub kan syfta på:

 UB – ett specialbibliotek inom nätverket Lunds universitets bibliotek, se Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 UB – IATA flygbolagskod för Myanmar Airways
 Utsökningsbalken – lag i Sverige respektive Finland
 Ub, Serbien – en ort i Serbien
 Ub (flod) – en flod i Serbien